Воинское кладбище № 225 — Бжостек () — воинское кладбище, расположенное в городе Бжостек, Дембицкого повята, Подкарпатское воеводство. Кладбище входит в группу Западногалицийских воинских захоронений времён Первой мировой войны. На кладбище похоронены военнослужащие Австро-Венгерской и Российской армий, погибшие во время Первой мировой войны.

История 
Кладбище было основано в 1917 году по проекту немецкого архитектора из Дюссельдорфа Густава Россманна, руководившего постройкой военных кладбищ в Округе V – «Pilzno».

На кладбище похоронены 162 воина, в том числе 97 русских солдат и 62 австрийца, павших 7 мая 1915 года во время сражения за Бжостек.

Расположено при входе на приходское кладбище у дороги и находится в хорошем состоянии. Кладбище построено в виде прямоугольника площадью 235 м². На надгробиях отсутствуют таблички с именами и национальностью солдат, похороненных здесь. Центральная аллея кладбища ведëт к памятнику, сделанному из песчаника с надписью фамилий двух австрийских офицеров, похороненных здесь и рельефом головы Христа в терновом венце.

В непосредственной близости от некрополя располагаются воинские кладбища № 223 и № 224.

Ссылки 
 Cmentarze I wojny światowej
 Gmina Brzostek - strony Urzędu Gminy Brzostek
 Cmentarze I wojny światowej

Западногалицийские воинские кладбища
Кладбища Подкарпатского воеводства
Появились в 1917 году в Польше